Ácido ribonucleico
 Rede neural artificial
 Rádio Nacional de Angola, emissora de rádio em Angola
RNA TV, extinta emissora de televisão de Confresa, MT

Desambiguações de siglas